Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу Стаббс не брала участі. Блек грала в парі з Лізель Губер, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу.

Жанетта Гусарова і Олена Лиховцева виграли титул, у фіналі перемігши Девенпорт і Мораріу з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

2005, парний розряд
Toray Pan Pacific Open, парний розряд